Никола́ев (, неофиц. Николаев-Пассажирский) — узловая грузопассажирская железнодорожная станция Херсонской дирекции Одесской железной дороги на пересечении линий «Долинская — Николаев-Грузовой» и «Одесса — Херсон».

Расположена в восточной части города Николаева на левом берегу Бугского лимана.

На станции останавливаются поезда дальнего следования и пригородные поезда.

История 
Станция была построена в 1908 году под названием «Водопой», название получила от расположенных неподалёку местностей Старый и Новый Водопой. В 1966 году получила название Николаев-Сортировочный. Современное название — с 1987 года, когда было построено современное здание железнодорожного вокзала и переориентировано движение со станции Николаев-Грузовой.

Направления 
По состоянию на май 2021 года вокзал отправляет и принимает следующие поезда:

Дальнее следование

Пригородное сообщение

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Тарифное руководство № 4

Транспортные здания и сооружения Николаева
Станции Херсонской дирекции Одесской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные вокзалы Украины